PGG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Progresso (Brasile)
 pgg – codice ISO 639-3 della lingua pangwali